La clemenza di Tito je název operního libreta Pietra Metastasia, původně určené pro Antonia Caldaru, které posloužilo ke vzniku například těchto oper:
 La clemenza di Tito (Anfossi) – opera Pasquala Anfossiho
 La clemenza di Tito (Caldara) – opera Antonia Caldary
 La clemenza di Tito (Galuppi) – opera Baldassara Galuppiho
 La clemenza di Tito (Gluck) – opera Christopha Willibalda Glucka
 La clemenza di Tito (Hasse) – opera Johanna Adolfa Hasseho
 La clemenza di Tito (Jommelli) – opera Niccoly Jommelliho
 La clemenza di Tito (Leo) – opera Leonarda Lea
 La clemenza di Tito (Mozart) – opera Wolfganga Amadea Mozarta
 La clemenza di Tito (Mysliveček) – opera Josefa Myslivečka
 La clemenza di Tito (Sarti) – opera Giuseppa Sartiho
 La clemenza di Tito (Scarlatti) – opera Giuseppa Scarlattiho
 La clemenza di Tito (Traetta) – opera Tommasa Traetty
 La clemenza di Tito (Veracini) – opera Francesca Veraciniho